Di seguito la classifica delle compagnie assicurative più capitalizzate quotate sulle borse valori della zona euro.

Dati espressi in miliardi di Euro, aggiornati il 18/02/2020 e reperiti su Verafinanza.com .

Note

Voci correlate
 Zona Euro

Assicurazioni
Liste di aziende